Borda ist ein Einschlagkrater im Osten der Mondvorderseite, südwestlich des Mare Fecunditatis, nordwestlich des Kraters Reichenbach und südöstlich von Santbech.
Der Krater ist stark erodiert mit unregelmäßigem Rand. Das Innere weist einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker Jean-Charles de Borda offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Borda auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)